

Patronyme 

 Hugo Southwell (1980-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Paul Southwell (1913-1979, homme politique kittittien ;
 Richard V. Southwell (1888-1970), mathématicien anglais ;
 Robert Southwell (1561-1595), prêtre et poète jésuite anglais.

Toponyme 
 Southwell, ville anglaise du Nottinghamshire.